Harmònic, component de freqüència d'un senyal que varia en el temps, com una nota musical.
 Harmònic, relatiu a l'harmonia, en diversos dels possibles significats, com ara a l'harmonia musical.

Matemàtiques, ciències i enginyeria 
 Harmònic (matemàtiques), diversos conceptes en matemàtiques 
 Oscil·lador harmònic, un concepte en mecànica clàssica 
 Moviment harmònic simple, un concepte en mecànica clàssica 
 Distorsió harmònica, mesurament de la distorsió del senyal 
 Harmònic (potència elèctrica)
 Tremolor harmònic, un terratrèmol rítmic que pot indicar una activitat volcànica

Música 
 Harmonia musical, l'ús musical de tons simultanis o acords
 Sèrie harmònica (música), les sèries d'orellons (o parcials) presents en una nota musical, o els modes vibracionals d'una corda o d'una columna d'aire
 Escala d'harmònics, escala musical basada en nodes harmònics d'una cadena
 Harmònics artificials i harmònics naturals, tècnica de tocar instruments de corda
 Harmònics de guitarra, tècnica de tocar de guitarra
 Enharmonia, un tema "ortogràfic" en la música
 Inharmonia, el grau de sortida dels sobretons múltiples de la freqüència fonamental
 Sobretò, qualsevol freqüència de ressonància superior a la freqüència fonamental

Altres usos 
 Harmònic (color), relació entre tres colors 
 Convergència harmònica, terme astrològic New Age 
 "Harmonics", el dotzè moviment de l'àlbum Tubular Bells 2003 de Mike Oldfield 
 Harmonic Inc., empresa d'infraestructura de vídeo, amb seu a San Jose, Califòrnia

Vegeu també 
 The Harmonics, grup de rock a cappella de la Universitat de Stanford
 Harmonix, empresa de desenvolupament de videojocs